La Coupe de la Fédération 1991 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Nottingham du 18 au , a vu l'Espagne gagner en finale face aux États-Unis (deux points à un).

Organisation 
Cette  de Coupe de la Fédération réunit 56 équipes dont 32 disputent deux tours de qualifications. Le tableau final compte 32 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours. Les équipes vaincues au premier tour du tableau final disputent des « play-offs ».

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Qualifications 

Les équipes victorieuses au second tour de qualification participent au tableau final 1991.

Les équipes vaincues au premier ou deuxième tour sont reléguées dans les groupes par zones géographiques de l'édition suivante.

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-offs 

Les équipes victorieuses au premier tour restent dans le groupe mondial.

Les équipes vaincues au premier tour disputent un deuxième tour : les équipes victorieuses restent dans le groupe mondial, tandis que les équipes battues sont reléguées dans les groupes par zones géographiques de l'édition suivante.

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1991
 Fed Cup
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Coupe de la Federation
Sport en Angleterre en 1991
Compétition de tennis au Royaume-Uni
Événement sportif à Nottingham
Federation, Coupe de la
Tennis en juillet 1991